Археологический музей Задара () — археологический музей в г. Задаре (Хорватия). Современное здание находится перед монастырским комплексом Св. Марии, вдоль променада Шимуна Кожичича Беньо. Музей был основан в 1832 году, и, после сплитского музея, является вторым по древности подобным учреждением в Далмации. С 1893 по 1954 годы музей находился в Церкви Св. Доната.

Музей 
В своих трех залах музей экспонирует большой археологический материал задарского края, который относится к праистории, античности и раннему средневековью:
 1 (Первый этаж): Средневековая коллекция
 2 (Второй этаж): Коллекция подводной археологии, Римская коллекция (ныне на реконструкции)
 3 (Третий этаж): Доисторическая коллекция
Часть музейной коллекции каменных памятников и немало римских архитектурных декоративных фрагментов демонстрируются под открытым небом на форуме, неподалеку от музея.

Первый этаж 
Тысячелетнее заселение задарского края оказалось плодотворной почвой для археологических раскопок, которые проводятся на протяжении последних двух столетий. В результате этих раскопок были обнаружены крупные археологические находки, что обогатили коллекцию Археологического музея. В зале на первом этаже размещается материал раннего средневековья (VIII—XI вв.), эпохи, в которой развивалось средневековое хорватское государство, важнейшие центры которого были именно на задарской территории, хотя сам Задар находился под византийской властью и был экономическим и культурным центром Далмации. Большая часть зала демонстрирует погребальный инвентарь больших древних могильников, среди которых особенно выделяется могильник на Ждрияце вблизи г. Нина. Кроме посуды также найдены украшения, металлические шпоры, деньги и оружие. Высокую ценность имеют представленные в этой коллекции элементы каменной церковной мебели, особенно из города Задара. Это алтарные перегородки из церкви Св. Недилицы и Св. Ловры с повествовательными сценками, а также портал Св. Ловры и мраморная перегородка из кафедрального собора. Над залом доминирует каменный балдахин из церкви Св. Фомы. Среди эпиграфических памятников с исторической точки зрения важное значение имеет экспонат, взятый из каменной алтарной перегородки из Шопота, недалеко от городка Бенковаца, в котором упоминается имя хорватского князя Бранимира (879—892).

Второй этаж 
В зале на втором этаже демонстрируются предметы материальной культуры и художественные изделия античной эпохи, которые в этих краях связываются с римской культурой романизированных либурнов в период между I в. до н. э. и великим переселением народов, которое состоялось в VI в. У самого входа в зал выставлена надпись, свидетельствующая о том, что задарская крепостная стена была построена в эпоху императора Августа. Часть зала посвящена находкам, которые относятся к римской армии, прежде всего тем, которые были найдены в большом военном лагере в Бурнуме (местечко Ивошевцы вблизи Кистанье).

Следующая часть помещения отражает способы погребения и демонстрирует различные могильные надгробия. В секции, посвященной античному Задару, доминирующую позицию занимает макет реконструкции городского центра с форумом, тавернами, капитолием с храмами и городской базиликой. Здесь выставлено также большое количество фрагментов архитектурных украшений, напольная керамика, скульптура и много разных изделий художественных ремесел, некоторые из которых были изготовлены в отдельных римских провинциях Хиспании, Греции, Малой Азии и Сирии. Особую ценность античной археологической коллекции представляют собой стеклянные изделия и стеклянная посуда эпохи I—III вв. Среди немалого количества римской скульптуры, своей ценностью и монументальностью выделяются две скульптуры римских императоров, относящиеся к I в., которые были найдены в городе Нине. Статуя императора Клавдия выставляется в зале на втором этаже, но еще более монументальная скульптура императора Августа находится в атриуме музея. Эти работы были сделаны в неких мастерских, которые действовали в метрополии.

На втором этаже, в меньшем по размеру зале, представлены религиозные культы северной Далмиции. Здесь находятся макеты древнехристианских зданий позднеантичной и ранневизантийской эпохи в Мулинах и реликварий из городка Новальи. Выставлены также предметы готического периода, найденные в задарских окрестностях.

Третий этаж 
Праисторическая коллекция размещается на 3-м этаже. Предметы, которые здесь экспонируются, показывают сначала находки древних остатков первой человеческой общности древнего каменного века. За ними следуют ценные и многочисленные находки разнообразной декоративной керамики, относящиеся к новому каменному веку, преимущественно из богатого участка в селе Смилчич в районе Равни Котари. Следующие экспонаты принадлежат культуре медного, затем бронзового века. Кроме керамики, здесь представлено много образцов украшений, а также медного и бронзового оружия. Большое научное значение имеют находки периода железного века, связанных с культурой либурнов, иллирийского народа, который поселился в прибрежных районах от реки Кркы до реки Раши в Истрии. Поскольку либурны были умелыми мореплавателями и торговцами, то среди других находок было найдено и довольно много раскрашенной керамики, привезенной из Апулии (южная Италия) и из Греции.

Литература 
 Антун Травирка Задар: история, культура, художественное наследие = Zadar: povijest, kultura, umjetnička baština. — Zadar: Forum, 2003. — 76 с. — ISBN 953-179-593-2

Ссылки 

 Официальный сайт 

Археологические музеи
Музеи Хорватии